

Onomastica
Ordoño – nome proprio di persona spagnolo maschile

Persone
Ordoño I delle Asturie (821-866), re delle Asturie dall'850 all'866
Ordoño II di León (circa 871-924), re di Galizia e dopo la riunificazione della Galizia al León re di León
Ordoño III di León (circa 926-956), re di León dal 951 al 956
Ordoño IV di León (circa 926 – 962), detto il Cattivo o il Malvagio, re di León dal 958 al 960